Belaïd ou Belaid peut désigner :

 Abdelaziz Belaïd (1963-), homme politique algérien ;
 Aymen Belaïd (1989-), footballeur franco-tunisien ;
 Chokri Belaïd (1964-2013), avocat et homme politique tunisien ;
 Lakhdar Belaïd (1964-), écrivain, journaliste et essayiste français, auteur de roman policier ;
 Lhadj Belaïd (1873-1945),  poète marocain ;
 Rachid Belaid (1924-), footballeur algérien ;
Sofiane Belaïd (1985-), footballeur algérien ;
 Tijani Belaïd (1987-), footballeur franco-tunisien.

Patronyme arabe